Douglas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John William Douglas
 David Douglas
 Hume Douglas